«Кангурус Виллебрук» — бельгийский профессиональный баскетбольный клуб из города Виллебрук. Клуб играет в высшем дивизионе чемпионата Бельгии с 2013 года.

История клуба 
Клуб был основан в 2009 году путём слияния ББК Кангурус Виллебрук и Бум ББК. Клуб стал называться ББК Кангурус Бум, однако летом 2013 года команда изменила своё название на Кангурус Виллебрук. С сезона 2013—2014 клуб начал играть в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, получив С-лицензию от баскетбольной федерации Бельгии. Эта лицензия позволяла команде играть в высшем дивизионе с меньшим бюджетом чем другие команды лиги.

Сезоны

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Кангурус Виллебрук на сайте Ethias League

Баскетбольные клубы Бельгии
Антверпен (провинция)